Карма́цкий — фамилия.

Известные носители:
 Кармацкий, Владимир Дмитриевич (1924—2008) — Герой Советского Союза.
 Кармацкий, Николай Терентьевич — егерь, участник Первой Мировой Войны. Уроженец Тобольской губернии Ишимского уезда Кротовской волости. Убит 19 февраля 1915 года.
 Кармацкий, Тимофей Фёдорович (1918—2002) — Герой Советского Союза.